Le psaume 13 peut désigner : 
 le psaume 13 (12) : psaume 13 selon la numérotation hébraïque, psaume 12 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 14 (13) : psaume 14 selon la numérotation hébraïque, psaume 13 selon la numérotation grecque.